The Gardeners Dictionary () — широко известный и часто цитируемый ботанический справочник английского ботаника шотландского происхождения Филипа Миллера (1691—1771).

Первое издание «Словаря» было опубликовано в апреле 1731 года, и книга сразу же стала настолько популярной, что уже в следующем году несанкционированная копия издаётся в Дублине, став первой из многих пиратских книг, отпечатанных там. Издание предназначалось в первую очередь для садоводов и, как правило, фокусировалось на растениях, выращиваемых в Англии. В восемнадцатом веке в Англии началось массовое внедрение новых растений, поступавших со всего мира, в справочнике Миллера были описаны, классифицированы и названы многие из них, даны рекомендации для их культивирования в условиях Британии.

При жизни автора было опубликовано восемь изданий.

Стандартное обозначение первого издания книги при использовании в номенклатурных цитатах — Gard. Dict. Abr.

После смерти автора труд был переиздан в 4-х томах Джорджем Доном под названием «A general system of gardening and botany. Founded upon Miller’s Gardener’s dictionary, and arranged according to the natural system».

Примечания

Ссылки 
 

Книги по ботанике
История биологии